Елені Даніліду і Ніколь Пратт були чинними чемпіонками, але цього разу Пратт не брала участі. Даніліду грала в парі з Дженніфер Расселл, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Квета Пешке і Франческа Ск'явоне.

Кара Блек і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Олена Лиховцева і Віра Звонарьова з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws

Тур WTA 2005